Арслановский сельсовет — название трёх сельских поселений в Башкортостане.

 Арслановский сельсовет — в Буздякском районе,
 Арслановский сельсовет — в Кигинском районе,
 Арслановский сельсовет — в Чишминском районе.